El término Poltavski puede referirse a:

Personajes 

Semión Poltavski, jugador ruso de voleibol.

Localidades 

Poltavski (Briujovétskaya, Krasnodar), localidad del raión de Briujovétskaya del krai de Krasnodar, en Rusia.
Poltavski (Kavkázskaya, Krasnodar), localidad del raión de Kavkázskaya del krai de Krasnodar, en Rusia.
Poltavski (Krasnoarméiskaya, Krasnodar), localidad del raión de Krasnoarméiskaya del krai de Krasnodar, en Rusia.
Poltavski (Kushchóvskaya, Krasnodar), localidad del raión de Kushchóvskaya del krai de Krasnodar, en Rusia.